Az 1998-as Australian Open női versenyét a svájci Martina Hingis nyerte a spanyol Conchita Martínez előtt.

Kiemeltek 

 Martina Hingis (Bajnok)
 Lindsay Davenport (Elődöntős)
 Amanda Coetzer (Negyedik kör)
 Iva Majoli (Harmadik kör)
 Mary Pierce (Negyeddöntős)
 Irina Spîrlea (Első kör)
 Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)
 Conchita Martínez (Döntős)

  Sandrine Testud (Negyeddöntős)
  Anke Huber (Elődöntős)
  Brenda Schultz-McCarthy (Második kör)
  Sabine Appelmans (Első kör)
  Lisa Raymond (Harmadik kör)
  Dominique Van Roost (Harmadik kör)
  Ruxandra Dragomir (Negyedik kör)
  Szugijama Ai (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1